SDRP peut désigner :
 le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, affection viral des porcs ;
 la Social-démocratie de la République de Pologne, parti politique polonais ;

 la Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté, au Niger.